Terremoto puede referirse a::

 Terremoto , movimiento de terreno producido por disturbios tectónicos o volcánicos.
 Terremoto, bebida alcohólica chilena.
 «Terremoto», cantaor flamenco nacido en Jerez de la Frontera en 1934 y fallecido en 1981.
 Terremoto, película estadounidense de 1974 dirigida por Mark Robson..
 Terremoto,  película noruega de de 2018 dirigida por John Andreas Andersen.